Татья́на Хаши́мовна Ники́тина (урождённая Сады́кова; 31 декабря 1945, Сталинабад) — советская и российская исполнительница в жанре авторской песни. Заслуженный артист Российской Федерации (2003), . Жена композитора Сергея Никитина.

Биография

Ранние годы 
Отец — физик Хашим Умарович Садыков (1911—1996), по национальности таджик. Мать — преподаватель русской литературы Наталья Александровна Садыкова (1924—2009), по национальности русская. Бабушка — племянница актёра Александра Остужева.

Родилась и выросла в Сталинабаде. В 1964 году окончила душанбинскую школу № 1 и поступила на физфак МГУ, где присоединилась к агитбригаде физфака МГУ. 23 января 1968 года вышла замуж за Сергея Никитина.

Карьера 
С 1968 по 1977 год была участницей квинтета студентов-физиков под руководством Сергея Никитина, в который входили также Кармен Сантакреу (Carmen Santacreu), Владимир Улин и Николай Туркин. Одновременно с работой в квинтете начинает петь дуэтом с Сергеем Никитиным. К началу 1970-х годов сложился семейный исполнительский дуэт Татьяны и Сергея Никитиных, получивший признание слушателей и удостоенный наград на фестивалях авторской песни.

По окончании физфака МГУ в 1970 году поступила в аспирантуру ИБФ АН СССР, после чего работала во ВНИИТКГП. В 1978 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. В 1985 году перешла на работу в Институт химической физики АН СССР, где проработала до 1990 года. Долгое время Татьяна и Сергей Никитины совмещали творческую деятельность с научной работой.

В 1990—1991 годах Татьяна Никитина — начальник отдела культуры Октябрьского райисполкома города Москвы, в 1991 году — заместитель префекта Центрального округа Москвы, с 1992 по 1994 год — заместитель министра культуры РФ. Лауреат Царскосельской художественной премии совместно с Сергеем Никитиным «За многолетнюю преданность русской поэзии». В 2003 году получила звание заслуженной артистки РФ.

Наиболее известные песни в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных — «Резиновый ёжик», «Брич-Мулла», «Когда мы были молодые», «Переведи меня через майдан», «Весеннее танго», «Под музыку Вивальди» и «Александра».

Личная жизнь 
 Муж — Сергей Яковлевич Никитин (8 марта 1944, Москва) (с 23 января 1968 года).
 Сын Александр (род. 1971).
 Невестка Мэри-Бэт.
 Внучка Наталья (род. 2003).
 Внук Данила (род. 2007).

Фильмы с песнями в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Татьяны и Сергея Никитиных
 Фотоархив и дискография на bards.ru

Выпускники физического факультета МГУ
Авторы-исполнители России
Кандидаты физико-математических наук
Политики Москвы
Заместители министра культуры Российской Федерации